María Antonia Fernanda de Borbón (Sevilla, 17 de noviembre de 1729-Moncalieri, 19 de septiembre de 1785) fue una infanta española que se convertiría en reina de Cerdeña a través de su matrimonio con Víctor Amadeo III.

Biografía

Primeros años 

María Antonia Fernanda fue la sexta y última hija del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, la princesa italiana Isabel Farnesio. Su nacimiento coincidió con la firma del Tratado de Sevilla, que acabó con la guerra anglo-española. Pasó su infancia en la ciudad de Sevilla antes de trasladarse a Madrid en 1733. Fue bautizada con los nombres de María Antonia y Fernanda en honor a su medio hermano mayor, Fernando, el heredero al trono. Sin embargo, a la pequeña Infanta se la conocería bajo los nombres de "Antonia Fernanda" o "Antonietta Ferdinanda". Como hija del rey de España, ostentaba el título de infanta de España y el tratamiento de Alteza Real.

En un plan de matrimonio doble, se estipuló que María Antonia se casaría con Luis, delfín de Francia, mientras que su hermano el infante Felipe, se casaría con la hermana del delfín, Luisa Isabel. Su madre accedió a esto, pero insistió en esperar a que María Antonia llegara a una edad más madura. La mano de la infanta también fue buscada por el príncipe elector de Sajonia. El matrimonio entre el infante Felipe y Luisa Isabel se celebró en 1739 y, finalmente su hermana mayor, la infanta María Teresa Rafaela, contrajo en 1745 matrimonio con el delfín en su lugar. Sin embargo, al morir María Teresa en 1746, su hermano Fernando VI trató de comprometer a María Antonia con el delfín, pero la idea fue desechada por Luis XV como "incesto". En su lugar, optó por la princesa María Josefa de Sajonia.

Duquesa de Saboya 

El 12 de abril de 1750, en el Palacio del Buen Retiro, contrajo matrimonio por poderes con el príncipe Víctor Amadeo, duque de Saboya, hijo mayor y heredero del rey Carlos Manuel III de Cerdeña. El matrimonio fue arreglado por su hermano, Fernando, y fue utilizado como un medio para fortalecer las relaciones entre Madrid y Turín: ambos reinos habían luchado en bandos opuestos durante la guerra de sucesión austríaca. Como regalo de bodas, los apartamentos de la nueva duquesa en el Palacio Real de Turín fueron remodelados por el arquitecto Benedetto Alfieri. María Antonia recibió una dote de 3.500.000 liras piamontesas, así como también posesiones españolas en Milán. En Italia, se la conocía como "Maria Antonietta Ferdinanda". 

El matrimonio fue uno feliz pero impopular entre la gente de Cerdeña. La joven pareja llevó una vida tranquila, en la compañía de pensadores modernos y políticos. María Antonia trajo consigo a la corte de Saboya la muy rígida etiqueta de su España natal, y puesto que la última esposa del rey, la reina Isabel Teresa de Lorena, había muerto en 1741, María Antonia ocupó el puesto de la mujer más importante en la corte. Se la describe como una persona religiosa, pero de carácter frío y tímido.<ref name="Artemont. Louis Leopold d' :A sister of Louis XVI, Marie Clotilde of France, Queen of Sardinia (1759–1802), 1911, p. 111">Artemont. Louis Leopold d' :A sister of Louis XVI, Marie Clotilde of France, Queen of Sardinia (1759–1802), 1911, p. 111</ref> María Antonia fue madre de doce hijos, tres de los cuales murieron en la infancia. Algunos de sus descendientes incluyen a la reina Ana de Borbón-Parma, Otón de Habsburgo-Lorena y el gran duque Enrique de Luxemburgo, entre otros.

 Reina de Cerdeña 
A la muerte de su suegro en 1773, su esposo lo sucedió como Víctor Amadeo III. María Antonia se convirtió en la primera reina de Cerdeña en más de treinta años desde la muerte de la reina Isabel Teresa en 1741. Su hijo mayor, Carlos Manuel, contrajo matrimonio con Clotilde de Francia, una de las hermanas del rey Luis XVI, en 1775. María Antonia y su nuera gozaron de una buena relación y fueron muy cercanas. La reina falleció en el Castillo de Moncalieri, en las afueras de Turín, y sus restos reposan en la Basílica de Superga junto a su esposo y al resto de los monarcas de la Casa de Saboya.

 Descendencia 

María Antonia y Víctor Amadeo tuvieron doce hijos, tres de los cuales murieron en la infancia:

 Carlos Manuel IV (1751-1819), rey de Cerdeña. Casado con María Clotilde de Francia; sin descendencia.
 María Isabela (1752-1753), murió en la infancia. 
 María Josefina (1753-1810), casada con el conde de Provenza, el futuro Luis XVIII de Francia; sin descendencia.
 Amadeo Alejandro (1754-1755), duque de Montferrato. Murió en la infancia.  
 María Teresa (1756-1805), casada con el conde de Artois, el futuro Carlos X de Francia; tuvo descendencia. 
 María Ana (1757-1824), casada con su tío, Benedicto de Saboya, duque de Chablais; sin descendencia.
 Víctor Manuel I (1759-1824), rey de Cerdeña. Casado con la archiduquesa María Teresa de Austria-Este; tuvo descendencia. 
 María Cristina (1760-1768), murió en la infancia.
 Mauricio José (1762-1799), soltero. Murió de malaria.
 María Carolina (1764-1782), casada con el rey Antonio I de Sajonia; sin descendencia.
 Carlos Félix (1765-1831), rey de Cerdeña. Casado con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias; sin descendencia.
 José María (1766-1802), conde de Moriana y Asti. Soltero y sin descendencia. Murió de malaria.

 Títulos 
7 de noviembre de 1729-31 de mayo de 1750: Su Alteza Real la infanta Dona María Antonia Fernanda de España.
31 de mayo de 1750-20 de febrero de 1773: Su Alteza Real la duquesa de Saboya.
20 de febrero de 1773-19 de septiembre de 1785: Su Majestad'' la reina de Cerdeña.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Duquesas consortes de Saboya
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Nobles de Sevilla
Sepultados en la Basílica de Superga
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XVIII
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Moncalieri